Ramona bezeichnet

 Ramona, einen weiblichen Vornamen
 Ramona (Sensorsystem), passives Radar 

 Ortschaften in den USA
 Ramona (Kalifornien)
 Ramona (Kansas)
 Ramona (Oklahoma)
 Ramona (South Dakota), im Lake County
 Ramona (Texas)

 Stadt in Mexiko
 Ramona (Baja California)

 Romane, Filme und Musik
 Ramona (Jackson), Roman der amerikanischen Autorin Helen Hunt Jackson aus dem Jahre 1884
 Ramona (1915), amerikanischer Film von Allan Dwan aus dem Jahre 1915
 Ramona (1928), amerikanischer Film von Edwin Carewe aus dem Jahre 1928
 Ramona (1936), amerikanischer Film von Henry King aus dem Jahre 1936
 Ramona (1961), deutscher Schlagerfilm von Paul Martin aus dem Jahre 1961
 Ramona (Lied), beliebtes Lied aus dem Film von 1928, in modernerer Version Hit der Blue Diamonds im Jahr 1960
Siehe auch:
 Islotes Ramona